Кленовский — фамилия. Известные носители:

 Кленовский, Дмитрий Иосифович (1893—1976) — русский поэт, журналист.
 Кленовский, Николай Семёнович (1857—1915) — русский дирижёр и композитор.

Топонимы 
 Клёновский — посёлок в Дятьковском районе Брянской области.

См. также 
 Кленевский
 Кленовый
 Клён (значения)